napęd pulsacyjny – odmiana silników odrzutowych niewyposażona w zespół sprężarki
 napęd pulsacyjny – hipotetyczny napęd wykorzystujący energię wybuchów atomowych